Ammi pumilum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Ammi pumilum descrita por (Brot.) DC. es el Ammi majus de L. 
Ammi pumilum descrita por (L.) DC. es el Trinia glauca subsp. glauca de (L.) Dumort.

Referencias